Miles_Gurtu — четвёртый альбом Роберта Майлза и второй, который он независимо спродюсировал и записал, издан в 2004 году.

Об альбоме 
Miles_Gurtu был записан совместно с индийским перкуссионистом . Результатом совместной работы стали композиции, в которых совмещены непохожие стили игры Майлза и Гурту.

Список композиций

Ссылки 
 Альбом Miles_Gurtu на www.robertmiles.com

Альбомы электронной музыки
Альбомы Роберта Майлза